Saint-Armel kan syfta på:
 Saint-Armel, Ille-et-Vilaine
 Saint-Armel, Morbihan